Alexandra Fiodorovna ou Alexandra Feodorovna est un nom donné aux épouses de deux tsars de Russie. 
 Charlotte de Prusse (1798-1860), épouse de Nicolas  de Russie.
 Alix de Hesse-Darmstadt (1872-1918), épouse de Nicolas II de Russie.

Les empereurs ont souvent épousé des princesses allemandes de familles « régnantes » (pour éviter un mariage morganatique) de confession protestante, car selon le droit canonique de l'Église catholique de l'époque les enfants issus du mariage d'un(e) catholique avec une personne d'une autre confession chrétienne devaient être obligatoirement baptisés dans la religion catholique, ce qui était contraire aux lois de succession de ces pays protestants ou orthodoxes. 

L'une et l'autre reçurent ces prénoms (« Alexandra fille de Théodore ») après conversion à l'orthodoxie.
Homonymie dynastique